

Patronyme 

 Germain Glidden (1913-1999), joueur américain de squash ;
 Joseph Glidden (1813-1906), fermier américain inventeur du fil de fer barbelé ;
 M. W. Glidden (1875-?), auteur américain de roman policier.

Toponyme 

 Glidden, une ville du comté de Carroll, en Iowa ;
 Glidden, une census-designated place située au Texas.